Goncourt (metrostation), een metrostation aan de Parijse metrolijn 11
Goncourt (plaats), een voormalige gemeente in het Franse departement Haute-Marne
Matignicourt-Goncourt, een gemeente in het Franse departement Marne
Edmond de Goncourt, een Frans schrijver en oprichter van de Académie Goncourt
Jules de Goncourt, een Frans schrijver, die intensief samenwerkte met zijn broer Edmond
Prix Goncourt, een belangrijke Franse literatuurprijs
Prix Goncourt des lycéens, een Franse literaire prijs